Паусанија може се односити на:

 Паусанија (путописац), грчки путописац из 2. века п. н. е.
 Паусанија (генерал), спартански генерал, победник битке код Платеје (479. п. н. е.).
 Паусанија (убица), телохранитељ и убица Филипа II, 4. век п. н. е.
 Паусанија (спартански краљ), спартански краљ.